Ка́серес (, , ) — город и муниципалитет в Испании, административный центр одноименной провинции в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Касерес. Занимает площадь 1768 км². Население — 94 179 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Хорхе и Пресвятая Дева Мария с горы Кармил.

История 
Город основан в 25 году до н. э., как римская колония Нор­ба Це­за­ри­на, в честь своих основателей Гая Норбана Флакка и Гая Юлия Цезаря.

В начале 5 новой эры был завоеван вестготами. С начала 8 века новой эры находился под властью мусульман. В 1169 году город завоеван ко­ро­лём Фер­динандом II. В 1170 в городе был уч­ре­ж­дён ду­хов­но-ры­цар­ский ор­ден Сан­ть­я­го. В 1173 году вновь за­хва­чен му­суль­ма­на­ми. В 1229 году от­воё­ван Аль­фон­со IX, да­ро­вав­шим городу фу­эро, и во­шёл в со­став ко­ро­лев­ст­ва Кас­ти­лия. В XIII-XV веках (до 1492 года) в городе существовала еврейская община. В 1882 году получил статус города.

В 1936 году в город прибыл генерал Франcиско Франко. Город стал плацдармом для объединения революционных сил. Здесь Франко оставил свою жену и дочь и не видел их вплоть до окончательной победы в Гражданской войне и взятия Мадрида.

Население

Известные жители 
Диего Гонсалес Ольгин — миссионер, иезуит, составитель словаря и грамматики языка кечуа.

Достопримечательности 
Касерес — крупный туристический центр.

С 1986 г. историческая часть города входит в список Всемирного наследия.

Фотографии

Города-побратимы 
 Блуа, Франция (2006)

 Газа, Палестина (2009)

 Каштелу-Бранку, Португалия (1997)

 Кильота, Чили (2011)

 Ла-Рош-сюр-Йон, Франция (1982)

 Нетания, Израиль (2010)

 Норма, Италия (2008)

 Порталегре, Португалия (2005)

 Пьяно-ди-Сорренто, Италия (2008)

 Сантьяго-де-Компастела, Испания (1973)

 Санто-Доминго, Доминиканская республика (2010)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 Cáceres en ConsultaTodo

25 год до н. э.
Города Касереса
Муниципалитеты Касереса
Столицы провинций Испании